DRM steht für:
 DRM (Band), kurzzeitiger Name der japanischen Girlgroup Dream

DRM steht als Abkürzung für:
 Data Relationship Management, Stammdatenmanagement
 Deese-Roediger-McDermott-Paradigma, Kognitionswissenschaftliches Paradigma 
 Deutsche Rallye-Meisterschaft, Wettbewerb im Motorsport
 Deutsche Rennsport-Meisterschaft, Autorennserie (1972–1985)
 Deutsche Reservistenmeisterschaft, Mannschaftswettkampf im Rahmen der Reservistenarbeit der Bundeswehr, Deutschland
 Deutscher Reisemonitor, touristisches Informationssystem
 Digital Radio Mondiale, Standard für digitalen Hörfunk
 Digital Rights Management, digitale Rechteverwaltung zur Nutzungskontrolle digitaler Medien
 Direct Rendering Manager, Hardware-spezifischer Treiber
 Direction du Renseignement Militaire, französischer Nachrichtendienst
 Disaster Recovery Management, Fernmeldenotdienst
 Dual Route Model, siehe Pseudohomophoneffekt

Abkürzung